Freneuse ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Freneuse (Seine-Maritime), Gemeinde im Département Seine-Maritime
Freneuse (Yvelines), Gemeinde im Département Yvelines

mit Namenszusatz:
Freneuse-sur-Risle, Gemeinde im Département Eure